Boulton ist der Familienname folgender Personen:

 Andy Boulton (* 1973), englischer Dartspieler
 Charles Arkoll Boulton (1841–1899), kanadischer Offizier und Politiker
 Colin Boulton (* 1945), englischer Fußballspieler
 Eric Boulton (* 1976), kanadischer Hockeyspieler
 Isaac Watt Boulton (1823–1899), britischer Ingenieur und Gründer des Lokomotiven-Vermietungsgeschäfts Boulton's Siding
 Kenneth O. Boulton, US-amerikanischer Pianist und Musikpädagoge
 Lucy Boulton (* 1986), britische Volleyball- und Beachvolleyballspielerin
 Marjorie Boulton (1924–2017), englische Literaturwissenschaftlerin
 Matthew Boulton (1728–1809), englischer Ingenieur und Unternehmer
 Raelene Boulton (* 1974), australische Handballspielerin
 William Boulton (1812–1874), kanadischer Politiker und 8. Bürgermeister von Toronto
 William Savage Boulton (1867–1954), britischer Geologe

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Boulton (Pennsylvania), im Northampton County
 Boulton (Utah), im Davis County

Sonstiges:
 Boulton & Watt, britisches Unternehmen aus Smethwick bei Birmingham (England)

Siehe auch:
 Boulton Peak
 Bolton